Statistika Maltese Premier League v sezoně 1966/67.

Přehled 

Hrálo šest týmů, šampionem se stal tým Hibernians FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1966
Fotbal v Evropě v roce 1967